Барсьяль-дель-Барко ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес.  Занимает площадь 19,25 км². Население — 284 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы